Trisecus är ett släkte av insekter. Trisecus ingår i familjen Idiostolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Trisecus